Jenewein ist die deutsche Namensform von Ingenuin. Es ist der Familienname von:

 Dagmar Belakowitsch-Jenewein (* 1968), österreichische Politikerin (FPÖ), siehe Dagmar Belakowitsch
 Elisabeth Jenewein (* 1951), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Hans-Jörg Jenewein (* 1974), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Jakob Jenewein (1713–1745), österreichischer Barockmaler
 Jean-Francois Jenewein (1945–2002), schweizerisch-österreichischer Unternehmer und Unternehmensberater
 Josef Jenewein (?–?), österreichischer Industrieller
 Kevin Jenewein (* 1993), deutscher Popsänger
 Wolfgang Jenewein (* 1969), deutscher und österreichischer Betriebswirtschafter

Siehe auch:
 Jennewein